Филлимор — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Барон Филлимор — британский аристократический титул.
 Филлимор, Роберт (1810—1885) — английский юрист, член парламента и реформатор.

География 
  — остров на Темзе, Великобритания.